Каменский округ — административно-территориальная единица Сибирского края, существовавшая в 1925—1930 годах.

История 
Каменский округ был образован постановлением ВЦИК 9 декабря 1925 года из Каменского и части Каргатского и Черепановского уездов Новониколаевской губернии. Центром округа был назначен город Камень (ныне Камень-на-Оби).

Состав 
Округ был разделён на 13 районов:
 Баевский район. Центр — село Баево
 Битковский район. Центр — село Битково (Битки)
 Завьяловский район. Центр — село Завьялово
 Каменский район. Центр — город Камень-на-Оби
 Кипринский район. Центр — село Киприно
 Кочковский район. Центр — село Кочки
 Крутихинский район. Центр — село Крутиха
 Куликовский район. Центр — село Куликово
 Панкрушихинский район. Центр — село Панкрушиха
 Петропавловский район. Центр — село Петропавловск
 Спиринский район. Центр — село Спирино
 Сузунский район. Центр — село Сузун-завод
 Тюменцевский район. Центр — село Тюменцево

4 июля 1927 центр Куликовского района перенесён в село Шарчино.

11 октября 1927 Битковский район передан в Новосибирский округ.

30 июля 1930 Каменский округ, как и большинство остальных округов СССР, был упразднён. Его районы отошли в прямое подчинение Западно-Сибирского края.

Население округа в 1926 году составляло 445,8 тыс. человек. Из них: русские — 81,0 %; украинцы — 15,9 %; мордва — 1,4 %.

См. также 
 Каменский округ (Немецкое Поволжье)

Литература 
 

Округа РСФСР